Щетников — русская фамилия; женская форма Щетникова.
 Щетников, Андрей Иванович (род. 1963) — советский и российский историк науки, педагог; поэт, переводчик, издатель.
 Щетников, Сергей Геннадьевич (род. 1969) — советский футболист.